Gabalier steht für:

 ein keltischer Stamm in Gallien, siehe Gabali

Gabalier ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Gabalier (* 1984), österreichischer Sänger der volkstümlichen Musik
 Willi Gabalier (* 1981), österreichischer Tänzer, Sänger und Moderator